Troll steht für:
 Troll (Mythologie), mehr oder weniger menschengestaltige Fabelwesen der nordischen Mythologie
 Troll (Netzkultur), Person, die im Internet andere Personen oder Gruppen absichtlich provoziert
 Troll (Moosburg an der Isar), Weiler der Stadt Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern
 Atta Troll, ein Versepos von Heinrich Heine (1846)
 Fremont Troll, Plastik und Wahrzeichen des Stadtteils Fremont von Seattle im US-Bundesstaat Washington
 Patent-Troll, Person, die Rechte von eingekauften Patenten verwertet, ohne an einer Nutzung des Patentgegenstandes interessiert zu sein

Produkte:
 Troll von Troy (franz. Trolls de Troy), französische Comicserie über u. a. Trolle
 Troll (Schiff, 1910), ein Torpedoboot der norwegischen Marine
 Troll (Schiff, 1926), ein einstiges Fahrgastschiff in Berlin
 Troll (Motorroller), Motorroller der VEB Industriewerke Ludwigsfelde, 1960er Jahre
 Troll (Zeitschrift), Berliner Rätselzeitschrift
 Zaubertroll, Typ von Plastikpuppen in Gestalt eines Trolls

Unternehmen und Einrichtungen:
 Sea Troll, norwegische Gasförderplattform im Troll-Gasfeld
 Troll Engineering Company (1987–1992), ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Troll Plastik og Bilindustri (1950er Jahre), ehemaliger norwegischer Automobilhersteller
 Troll (Band), norwegische Black-Metal-Band
 Troll (Forschungsstation), norwegische Antarktisforschungsstation

Filme:
 Troll (1986), Film des US-Amerikaners John Carl Buechler
 Troll 2, italo-amerikanischer Trash-Horrorfilm (1990), Regisseur Claudio Fragasso
 Troll 3 oder Contamination .7, italienischer Horrorfilm (1990), B-Movie, Regisseure Joe d'Amato und Fabrizio Laurenti
 Troll 3, italienischer Fantasy-Barbarenfilm (1990), B-Movie, Regisseur Joe D’Amato
 Troll (2022), Film des Norwegers Roar Uthaug

Troll ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Troll (1889–1964), österreichischer Politiker
 Carl Troll (1899–1975), deutscher Geograph
 Christian Troll (* 1937), deutscher Theologe, Jesuit und Islamwissenschaftler
 Heinz Troll (1939–2020), deutscher Politiker (REP)
 Hildebrand Troll (1922–2011), deutscher Archivar
 Irma von Troll-Borostyáni (1847–1912), österreichische Schriftstellerin und Frauenrechtlerin

 Max Troll, Pseudonym von Marie Schramm-Macdonald (1846–1908), deutsche Schriftstellerin 
 Max Troll (Pädagoge) (1867–1934), deutscher Pädagoge und pädagogischer Schriftsteller 

 Max Troll (1902–1972), deutsches KPD-Mitglied und Gestapo-Spitzel
 Pyar Troll-Rauch (* 1960), deutsche Ärztin und Autorin
 Thaddäus Troll (1914–1980), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Troll (1897–1978), deutscher Botaniker

Siehe auch:
 Trollhul, Bucht Südgeorgiens, Südatlantik
 Trollkjelen, Gletscherspaltengebiet an der Prinzessin-Martha-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Trollkjelneset, Landspitze an der Prinzessin-Martha-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Trollkjelpiggen, Berg im Ahlmannryggen, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Trollslottet, Berg in der Orvinfjella, Königin-Maud-Land, Antarktika
 Throll
 Trolle
 Trollen
 TROL
 Droll